HMS Conqueror – vascello di prima classe della Royal Navy, varato nel 1855
 HMS Conqueror – nave da battaglia della Classe Orion
 HMS Conqueror (S48) – sottomarino della Classe Churchill